Skellet kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Skellet (Skæve Sogn) – en bebyggelse i Skæve Sogn, Frederikshavn Kommune
 Skellet (Mou Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Mou Sogn, Aalborg Kommune
 Skellet (Brønderslev Kommune) – en bebyggelse i Agersted Sogn og Asaa Sogn - Brønderslev Kommune